

Astronomia 
 1112 Polonia – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Polonia – ufficialmente Repubblica di Polonia, è uno Stato nazionale situato nell'Europa centrale

Letteratura 
 Polonia – romanzo di James A. Michener del 1983

Sport 
 Cleto Polonia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Polonia Bytom – squadra di calcio polacca
 Polonia Warszawa – squadra di calcio polacca
 Polonia Świdnica – squadra di calcio polacca
 Polonia FC Wien – squadra di calcio a 5 austriaca

Storia 
 Ducato di Polonia – antico stato europeo
 Polonia-Lituania – antico stato europeo

Altro 
 Polònia – programma televisivo comico catalano, in onda dal 2006
 Polonia – composizione musicale di Edward Elgar

Pagine correlate 
 Poland
 Regno di Polonia
 Repubblica di Polonia

Altri progetti 

en:Poland (disambiguation)